«Частная школа» () — американская комедия режиссёра Ноэля Блэка.

Сюжет 
Кристина — студентка дорогой частной школы «Черривейл» для девушек. Она влюблена в Джима — студента мужской академии «Фримаунт», находящейся неподалёку. Джордан, соседка и соперница Кристины, любой ценой хочет отбить парня и завоевать его расположение. Перед молодым человеком стоит нелёгкий выбор между двумя красавицами. Друг Джима — Бубба, используя своё знакомство, собирается проникнуть в женскую обитель и добраться до её святая святых — душевой комнаты…

В фильме в небольшой роли занята Сильвия Кристель. Это практически камео-роль преподавателя секс-уроков Регины Копулетты в частной женской школе.

В ролях 
 Фиби Кейтс — Кристина Рэмси
 Мэттью Модайн — Джим Грин
 Бетси Рассел — Джордан Ли-Дженсон
 Майкл Зорек — Бабба Борегар
 Кэтлин Уилхойт — Бетси
 Рэй Уолстон — Чонси
 Фран Райан — мисс Датчбок
 Сильвия Кристель — Регина Копулетта
 Джонатан Принс — Рой
 Кари Лизер — Рита
 Ричард Сталь — мистер Флагель
 Джули Пэйн — тренер Уилан
 Фрэнк Элеттер — мистер Ли-Дженсон
 Бринк Стивенс — школьница (в титрах не указана)

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика фильма New York Times
 Обзор и критика фильма Роджер Эберт

Кинокомедии США
Кинокомедии 1983 года
Фильмы-мелодрамы США
Молодёжные фильмы
Фильмы о школе
Фильмы США 1983 года